Arthur Seat kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Arthur Seat, British Columbia, berg,

Storbritannien 

 Arthur's Seat, Edinburgh, kulle i Skottland,  

Robotskapade Kanadaförgreningar